Кодино — посёлок в Онежском районе Архангельской области. Административный центр Кодинского сельского поселения.

География 
Посёлок Кодино расположен на притоке Онеги — реке Кодина и притоке Кодины — реке Вычере, в 78 км к юго-востоку от административного центра муниципального района — города Онеги и в 100 км к юго-западу от областного центра — Архангельска (176 км по железной дороге).

История 
Указом Президиума ВС РСФСР от 18.06.1941 года Кодино было отнесено к категории рабочих поселков, с образованием его поссовета, и передано из Плесецкого района в состав Онежского района. До начала 1960-х годов в посёлке Кодино, также в его окрестностях существовали исправительные лагеря ГУЛЖДС НКВД СССР — «Сорокалаг», возникшие во времена строительства железнодорожной линии Сорокская — Обозерская. В 1963—1965 годах Кодино входило в состав Плесецкого промышленного района.

В 2002 году Кодино было преобразовано в сельский населённый пункт.

Население

Экономика 
Целлюлозный завод и леспромхоз (ныне Кодинский ПЛЗУ ОАО «Онегалес»).

14 мая 1939 на Особом заводе № 2 Наркомбумпрома была сделана первая варка целлюлозы.

В 1943…1944 завод возглавлял Абабков Дмитрий Михайлович. В 1945…1946 годах директором целлюлозного завода работал Гехтман Иосиф Шепселевич.

На 2010 год обоих предприятий не существует. Целлюлозный завод был первым банкротом в России.

Транспорт 
Железнодорожная станция Кодино на линии Беломорск — Обозерская (между станциями Мудьюга и Глазаниха с северо-запада и Мошное и Большая Кяма с юго-востока).

Длина дорог на территории поселка составляет 17 км.

В Кодино находилась узкоколейная железная дорога, на ней существует посёлок Сухая Вычера, в котором постоянно проживает порядка 7 человек в 2006 году. В 2009 году узкоколейная железная дорога была полностью разобрана и переоборудована в дорогу.

Примечания

Ссылки 
 о Кодинской узкоколейной железной дороге и посёлке Кодино на «Сайте о железной дороге»
 Поездка по Кодинской узкоколейной железной дороге. История и современность на сайте Pereyezd.ru
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах/ Подчинённые пункты Яковлевского сельсовета

Карты 
 Р37-4 Кодино
 Кодино на карте Wikimapia
 Кодино. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Онежского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области